Kleden ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ignaz Kleden (* 1948), indonesischer Soziologe und Schriftsteller 
 Paulus Budi Kleden (* 1965), indonesischer Theologe und Hochschullehrer
 Paul Sani Kleden (1924–1972), indonesischer Ordensgeistlicher und  Bischof

Siehe auch:
 Kleeden
 Klaeden
 Kläden
 Cléden